Mały Obłok Magellana – galaktyka karłowata, satelita Drogi Mlecznej
 Spitzkrug Multi Center – centrum handlowe we Frankfurcie nad Odrą